Понт има више значења:
 Понт (област), област у Турској, на обали Црног мора
 Понт, становник области Понт
 Понтски Грк, припадник етничке групе састављена од Грка из области Понта
 Понт (митологија), грчки бог
 Понтска краљевина, бивша хеленистичка држава
  (Понтска дијецеза), римска дијецеза
 Понтска република, предложена понтска држава
 Понт (Белуно), насеље у Италији у округу Белуно

Види још 
 Понти, вишезначна одредница